C2orf71 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 288 амінокислот, а молекулярна маса — 139 655.

Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки